Auspex puede hacer referencia a:
 Auspex (banda), banda francesa de heavy metal.

Personas 
 Cayo Silvio Auspex (fl. siglo II), équite romano, prefecto de la Cohors II Tungrorum milliaria equitata.
 Polieno Auspex (cónsul bajo Marco Aurelio) (fl. finales del siglo II y principios del siglo III), oficial militar y senador romano, nombrado cónsul entre 170 y 174.
 Polieno Auspex (cónsul bajo Cómodo)​ (fl. siglo III), oficial militar y senador romano, nombrado cónsul alrededor del año 185.
 Tiberio Julio Polieno Auspex (fl. siglo III), senador romano, nombrado cónsul entre el 212 y el 222.

Empresas 
 Auspex International, empresa de análisis de datos con sede en Londres.
 Auspex Systems, empresa estadounidense desaparecida de almacenamiento informático.
 Auspex Pharmaceuticals, empresa farmacéutica estadounidense adquirida por Teva.
 Auspex Incorporated, empresa estadounidense con sede en Houston, Texas.

Biología 
 Caloptilia auspex, especie del género Caloptilia, familia Gracillariinae.
 Marusyllus auspex, especie del género Marusyllus, familia Salticidae.
 Sospita auspex, especie del género Sospita, familia Coccinellinae.
 Yllenus auspex, especie del género Yllenus, familia Salticidae.
 Poecilochroa senilis auspex, subespecie de la especie Poecilochroa senilis, género Poecilochroa, familia Gnaphosidae.